The Joker – album della Steve Miller Band del 1973
 The Joker – singolo della Steve Miller Band del 1973, dall'album omonimo; una cover è stata realizzata da Fatboy Slim nel 2005
 The Joker – singolo della band blues-rock di Belgrado (Serbia) “Zona B” del 2010
 The Joker – o Djoker è un soprannome del tennista serbo Novak Đoković

Pagine correlate 
 Joker (disambigua)